Blanche de Bourbon peut désigner :
 Blanche de Bourbon, bière des Brasseries de Bourbon
 Blanche de Bourbon (morte en 1304), épouse de Robert VII comte d'Auvergne
 Blanche de Bourbon (1339-1361), épouse en 1352 de Pierre  de Castille
 Blanche de Bourbon (1868-1949), épouse en 1889 de Léopold Salvator de Habsbourg-Lorraine
Homonymie capétienne